Ральники — название населённых пунктов в России:

 Ральники — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Ральники — село в Малмыжском районе Кировской области.